Хенесси (; настоящее имя — Али́на Ерёменко; род. , Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, СССР) —  порноактриса российского происхождения. Первая уроженка России, ставшая обладательницей премии «AVN Awards» (в категории «Best Sex Scene in a Foreign-Shot Production»).

Биография 
Родилась 15 ноября 1989 года в городе Комсомольск-на-Амуре, откуда переехала в Санкт-Петербург. Выпускница СПбПУ (2012 год).

Порнокарьеру начала в 2008 году (в возрасте 19 лет). Проживает в Будапеште. Принимает участие в порнороликах разных жанров: лесби, анального и группового секса, а также БДСМ. В 2014 году заявила, что будет сниматься только в лесби-сценах, т. к. больше времени уделяет агентской деятельности, и хочет завести семью.

Прославилась несколькими обещаниями по поводу футбола, сделанными по примеру чилийской порнозвезды Марлен Долл: Алина предлагала себя футболисту Александру Кокорину в 2015 году, если он забьёт хотя бы пять голов в конце регулярного сезона РФПЛ 2014/2015, и в 2016 году, если он хотя бы дважды отличится на чемпионате Европы (ни одно условие Кокорин так и не выполнил).

В 2017 году стала лицом рекламной кампании букмекерской конторы «Леон».

Фильмография

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 

Порноактрисы России
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета